Фабрично-заводские комитеты, фабзавкомы — рабочие комитеты на заводах, создававшиеся во время революции 1917 года. Именно им Ленин вскоре после июльских дней предлагал передать всю полноту власти (вместо лозунга «Вся власть советам!» — «Власть фабзавкомам!»).

История 
Появление советов в 1917 году было встречено «в штыки» российскими социал-демократами в целом и большевиками в частности, — когда они узнали о том, что возникли некие советы, они были категорически против передачи какой-либо власти советам. Большевики противопоставили советам фабрично-заводские комитеты из лояльных им кадров. К идее советов большевики вернулись по прошествии времени, когда убедились, что их можно использовать в борьбе за власть.

Фабрично-заводские комитеты были организованы на многих российских промышленных предприятиях после Февральской революции 1917 года. Фабзавкомы захватывали контроль над управлением заводов. Явочным порядком они вводили 8-часовой рабочий день, решали вопросы расценок и зарплаты, приёма и увольнения, снабжения рабочих продовольствием. В некоторых случаях фабзавкомы формировали отряды рабочей милиции и красной гвардии для защиты заводов от волны криминала, поднявшейся в результате разгрома полиции и освобождения преступников во время революции.

Фабзавкомы были опорой большевиков на предприятиях, участвовали в подготовке Октябрьской революции. В 1918 году большевики уже значительно усилили своё присутствие в советах и ФЗК были объединены с профсоюзами.

Конференции фабзавкомов 
30 мая — 3 июня (12—16 июня) 1917 года в Петрограде состоялась 1-я общегородская конференция ФЗК под председательством Свердлова, где 31 мая (13 июня) выступил В. И. Ленин, предложивший принять «Резолюцию об экономических мерах борьбы с разрухой». Она принята 3(16) июня. Конференция избрала Центральный Совет(ЦС) ФЗК Петрограда из 25 человек, среди них 19 большевиков. Секретарём ЦС ФЗК на конференции был избран Николай Алексеевич Скрыпник.

Петроградский ЦС стал фактически Всероссийским центром ФЗК. С июня 1917 года председателем Центрального совета Фабзавкомов Петрограда стал Животов Матвей Назарович.

7—12 (20—25) августа 1917 года проходила 2-я конференция петроградских ФЗК. По основным вопросам приняты большевистские резолюции, утверждён устав ФЗК. К осени 1917 года ЦС, городские и районные объединения ФЗК имелись более чем в 50 промышленных центрах России.

17—22 октября (30 октября — 4 ноября) 1917 года в Петрограде работала Всероссийская конференция ФЗК. Около 2/3 её делегатов были большевиками. Конференция приняла резолюцию «О текущем моменте», указав, что осуществление рабочего контроля над производством и распределением возможно лишь при переходе всей государственной власти в руки Советов. Она признала необходимым объединение ФЗК и профсоюзов.

См. также 
 Революция 1917 года в России

Примечания

Литература 
 Панкратова А. Фабзавкомы и профсоюзы в революции 1917, М. — Л., 1927
 Егорова А. Г. Профсоюзы и фабзавкомы в борьбе за победу Октября. (Март — октябрь 1917 г.), [М.], 1960

Ссылки 
 

Революция 1917 года в России